Лансдаун има више значења:
 Лансдаун (Вирџинија)
 Лансдаун (Мериленд)
 Лансдаун (Пенсилванија)